Framhein ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Otto Framhein (1904–1954), deutscher Anwalt und Seehandelsrechtler
 Gustav Carl Framhein (1864–1938), deutscher Richter und MdHB
 Otto Heinrich Framhein (1823–1879), deutscher Kaufmann und Hamburger Senator